Abasto bezeichnet:

Abasto (Buenos Aires), inoffizielles Stadtviertel in Buenos Aires um den Abasto de Buenos Aires
Abasto (La Plata), Ort in Gran La Plata, Argentinien
Abasto (Rosario), Stadtteil Rosarios in Argentinien